Deux navires de la Marine royale canadienne ont porté le nom de HMCS St. Croix : 
 le , un destroyer de la classe Town mis en service dans l'US Navy en 1919 sous le nom d'. Il sert dans la Marine canadienne de 1941 à son torpillage en 1943 ;  
 le , un destroyer de la classe Restigouche en service de 1958 à 1974. 

St. Croix